Tihomir ist ein männlicher Vorname.

Varianten 
 Tihomir, serbokroatisch
 Tichomir (Тихомир), bulgarisch
 Teichomeros (Τειχομηρóς), griechische Schreibweise
 Tugumir, eine lateinische Schreibweise

Herkunft und Bedeutung 
Tihomir ist ein Personenname mit dem Kompositum -mir. Er ist wahrscheinlich slawischer Herkunft. 
Ticho bedeutet slawisch still, ruhig, -mir leitet sich ursprünglich vom germanischen mera groß, bedeutend ab, und wandelte sich zu -mir, im Slawischen Welt, Frieden.

Möglich wäre auch eine turksprachige Herkunft von Toq-tämir.

Der erste erwähnte Namensträger war Tugumir, ein Fürst in Brandenburg im 10. Jahrhundert.
Im 11. Jahrhundert wurde ein Teichomeros in einem byzantinischen Chronik erwähnt in Kroatien (damals in der Provinz Bulgarien).

Namensträger 
 Tihomir (Raszien), Fürst von Raszien (960)
 Tihomir (Bulgarien) († 1040), Aufständischer im Byzantinischen Reich in Kroatien (Thema Bulgarien)
 Tihomir (Župan), Großžupan in Serbien (1165–1167)
 Thocomerius, Fürst der Walachei (um 1310), siehe Tochomerius

 Tihomir Blaškić (* 1960), kroatischer General
 Tihomir Franković (* 1970), kroatischer Ruderweltmeister
 Tihomir Bulat (* 1974), kroatischer Fußballtorwart
 Tihomir Filipec (* 1989), kroatischer Eishockeytorwart

Siehe auch 
 Tichomirow

Anmerkungen 

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname